Kreuzorden steht für:

 Kreuzorden des Präsidenten, eine Auszeichnung in der heutigen Slowakei
 Kreuzherren mit dem Roten Stern, eine im 13. Jahrhundert in Prag gegründete karitative Laienbruderschaft
 Landecker Kreuzorden, ein römisch-katholischer Orden im 16. Jahrhundert
 Ordre de la Croix, eine um 1370 durch Ludwig I. von Frankreich gegründete Gemeinschaft
 zwei Ordensgemeinschaften innerhalb des Engelwerkes:
 den Frauenorden Schwesternschaft vom Heiligen Kreuz
 den Männerorden Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz
 Rosenkreuzer, als Synonym
 Orden des himmlischen Kreuzes

Siehe auch:
 Kreuzschwestern
 Kreuzbrüder